Александр Владимирович Фоменко:
 Фоменко, Александр Владимирович (род. 1952) — советский футболист, полузащитник.
 Фоменко, Александр Владимирович (род. 1961) — российский политик, публицист и писатель, депутат Государственной думы.